Toponimicul Traian se poate referi la:

Marcus Ulpius Nerva Traianus, împărat al Romei între anii 98 - 117
 Traian, prenume masculin
Plasa Traian din județul interbelic Bacău
Localități din România:
 Traian, Bacău, reședința comunei omonime
 Traian, Brăila, reședința comunei Traian
 Traian, Constanța
 Traian, Galați
 Traian, Ialomița, reședința comunei omonime
 Traian, Iași
 Traian, Mehedinți
 Traian (Săbăoani), Neamț
 Traian (Zănești), Neamț
 Traian, Olt, reședința comunei Traian
 Traian, Satu Mare
 Traian, Teleorman, reședința comunei omonime
 Traian, Tulcea
 Traian Vuia, Timiș, reședința comunei omonime
 Valu lui Traian, Constanța, reședința comunei omonime
 Traian (stație de metrou)

Toponime românești